Маматов — тюркская и русская фамилия. Производная от личного имени "Мамат", которая в свою очередь происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда.

Известные носители 
 Маматов, Бакытбек Дюшебаевич (род. 1980) — киргизский футболист и тренер.
 Маматов, Виктор Фёдорович (род. 1937) — советский биатлонист.
 Маматов, Демьян Прохорович (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Маматов, Дмитрий Борисович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Маматов, Ильдар Юнусович (род. 1962) — российский издатель, бизнес-консультант, культуртрегер, путешественник.
 Маматов, Канатбек Мурзаевич (род. 1974) — киргизский футболист и футбольный функционер.
 Маматов, Павел Дмитриевич (род. 1948) — российский политик, мэр Рязани (1996—2005).
 Маматов, Ришат Хафизович (1925—1992) — советский тележурналист, один из создателей программы «Время».
 Маматов, Юрий Александрович (1948—1997) — советский и российский учёный в области автоматизации и вычислительной техники. Член-корреспондент РАН (1997).

Маматова 
 Маматова, Лилия Хафизовна (1935—1996) — советский и российский киновед, кинокритик, педагог.